Kevin Krawietz e Andreas Mies erano i detentori del titolo e si sono riconfermati battendo in finale Mate Pavić e Bruno Soares con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (terzo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (quarti di finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (terzo turno)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (terzo turno)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (finale)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (campioni)

  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (semifinale)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (primo turno)
  John Peers /  Michael Venus (secondo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (terzo turno)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (quarti di finale)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (terzo turno)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (terzo turno)
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Grégoire Barrère /  Quentin Halys (primo turno)
  Benjamin Bonzi /  Antoine Hoang (terzo turno)
  Arthur Cazaux /  Harold Mayot (primo turno)
  Enzo Couacaud /  Albano Olivetti (primo turno)

  Corentin Denolly /  Kyrian Jacquet (primo turno)
  Hugo Gaston /  Ugo Humbert (primo turno)
  Manuel Guinard /  Arthur Rinderknech (secondo turno)

Clicca sul numero di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2020